Bozdoğan (türkisch für Streitflegel, wörtlich „grauer Falke“) bezeichnet:

 eine türkische Stadt und Landkreis, siehe Bozdoğan (Aydın)
 den früheren türkischen Namen des armenischen Ortes Sarakap
 den Valens-Aquädukt (türkisch Bozdoğan Kemeri) in Istanbul

Bozdoğan ist der Familienname von:
 Can Bozdoğan (* 2001), deutscher Fußballspieler
 Mehmet Bozdoğan (* 1977), deutscher Schauspieler